Brauching ist der Name folgender Orte:

 Brauching (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft in der Gemeinde Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brauching (Simbach am Inn), Weiler der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern